Krogsgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Krogsgaard (* 1996), dänischer Eishockeyspieler
 Jonas Krogsgaard (* 2000), dänischer Eishockeyspieler